Бульва́р Ле́сі Украї́нки — назва бульварів у різних населених пунктах України.

 Бульвар Лесі Українки — бульвар у місті Долинській.
 Бульвар Лесі Українки — бульвар у місті Києві.
 Бульвар Лесі Українки — бульвар у місті Ковелі.
 Бульвар Лесі Українки — бульвар у місті Коломії.

Див. також 
 Вулиця Лесі Українки.
 Площа Лесі Українки.
 Провулок Лесі Українки.